Trepča est un toponyme qui peut désigner :
Trepča, un village de Croatie situé dans la municipalité de Gvozd, comitat de Sisak-Moslavina ;
Trepča, un village du Monténégro situé dans la municipalité d'Andrijevica ;
les mines de Trepča, au nord du Kosovo, près de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.